Тамир может означать:
 Географические объекты
 Тамир — село в Кяхтинском районе Бурятии.
 Тамир — река в Бурятии.

 Люди
 Тамир, Йосеф (1915—2009) — израильский политик, деятель охраны окружающей среды, депутат кнессета.
 Тамир, Юли (род. 1954) — израильский политический и государственный деятель, педагог.

 Прочее
 «Тамир» — серия советских гидроакустических станций.
 «Тамир-1» — гидроакустическая станция для охотников за подводными лодками (1940).
 «Тамир-5л» — гидроакустическая станция для подводных лодок (1945).
 «Тамир-5н» — гидроакустическая станция для больших надводных кораблей (1945).
 «Тамир-9» — гидроакустическая станция для охотников за подводными лодками (1944)
 «Тамир-10» — гидроакустическая станция для охотников за подводными лодками (1944).

См. также 
 Тамир-Гол